Zum Kronprinz oder Zum Kronprinzen steht für folgende Gebäude:

 Zum Kronprinz (Dresden)
 Zum Kronprinzen (Haldensleben)
 Haus zum Kronprinzen, Landshut